Lestra peut désigner :
François de L'Estra, un voyageur français du .
Lestra, une entreprise française.
 Saint-Barthélemy-Lestra
 Saint-Martin-Lestra